|-
|(18501)||1996 OB|| align=right|14,8|| align=right|2,287|| align=right|0,039|| align=right|3,06|| align=right|3,458||MBA||16. julij 1996||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(18502)||1996 PK1|| align=right|16,3|| align=right|2,445|| align=right|0,196|| align=right|3,17|| align=right|3,822||MBA||11. avgust 1996||Rand||G. R. Viscome
|-
|(18503)||1996 PY4|| align=right|14,8|| align=right|2,360|| align=right|0,264|| align=right|23,91|| align=right|3,626||MBA||15. avgust 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(18504)||1996 PB5|| align=right|15,3|| align=right|2,258|| align=right|0,172|| align=right|3,33|| align=right|3,392||MBA||15. avgust 1996||Haleakala||NEAT
|-
|18505 Caravelli||1996 PG5|| align=right|15,3|| align=right|2,238|| align=right|0,127|| align=right|4,18|| align=right|3,348||MBA||9. avgust 1996||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(18506)||1996 PY6|| align=right|14,8|| align=right|2,311|| align=right|0,234|| align=right|23,21|| align=right|3,512||MBA||15. avgust 1996||Macquarie||R. H. McNaught; J. B. Child
|-
|(18507)||1996 QM1|| align=right|15,4|| align=right|2,311|| align=right|0,098|| align=right|6,81|| align=right|3,511||MBA||18. avgust 1996||Lake Clear||K. A. Williams
|-
|(18508)||1996 RJ2|| align=right|15,6|| align=right|2,300|| align=right|0,076|| align=right|6,21|| align=right|3,487||MBA||8. september 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(18509)||1996 RB4|| align=right|13,0|| align=right|2,611|| align=right|0,137|| align=right|12,25|| align=right|4,218||MBA||14. september 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|18510 Chasles||1996 SN|| align=right|15,8|| align=right|2,663|| align=right|0,137|| align=right|2,79|| align=right|4,345||MBA||16. september 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(18511)||1996 SH4|| align=right|15,1|| align=right|2,630|| align=right|0,043|| align=right|28,84|| align=right|4,265||MBA||19. september 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(18512)||1996 SO7|| align=right|14,5|| align=right|2,386|| align=right|0,223|| align=right|1,30|| align=right|3,684||MBA||17. september 1996||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(18513)||1996 TS5|| align=right|14,0|| align=right|2,275|| align=right|0,189|| align=right|23,63|| align=right|3,431||MBA||7. oktober 1996||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(18514)||1996 TE11|| align=right|15,8|| align=right|2,572|| align=right|0,472|| align=right|24,95|| align=right|4,124||MBA||14. oktober 1996||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(18515)||1996 TL14|| align=right|13,8|| align=right|2,704|| align=right|0,124|| align=right|11,77|| align=right|4,446||MBA||9. oktober 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(18516)||1996 TL29|| align=right|14,6|| align=right|2,394|| align=right|0,194|| align=right|4,19|| align=right|3,703||MBA||7. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(18517)||1996 VG2|| align=right|14,4|| align=right|2,410|| align=right|0,205|| align=right|1,91|| align=right|3,740||MBA||6. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18518)||1996 VT3|| align=right|14,8|| align=right|2,702|| align=right|0,062|| align=right|8,16|| align=right|4,440||MBA||2. november 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(18519)||1996 VH4|| align=right|13,8|| align=right|2,691|| align=right|0,122|| align=right|13,71|| align=right|4,414||MBA||8. november 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(18520)||1996 VK4|| align=right|15,1|| align=right|2,682|| align=right|0,184|| align=right|3,57|| align=right|4,390||MBA||6. november 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(18521)||1996 VV5|| align=right|14,6|| align=right|2,532|| align=right|0,102|| align=right|5,70|| align=right|4,028||MBA||14. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18522)||1996 VA6|| align=right|13,9|| align=right|2,562|| align=right|0,141|| align=right|14,39|| align=right|4,101||MBA||15. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18523)||1996 VA7|| align=right|14,5|| align=right|2,580|| align=right|0,089|| align=right|3,90|| align=right|4,144||MBA||2. november 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(18524)||1996 VE8|| align=right|13,2|| align=right|2,486|| align=right|0,070|| align=right|5,50|| align=right|3,919||MBA||6. november 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(18525)||1996 VO8|| align=right|14,2|| align=right|2,373|| align=right|0,187|| align=right|3,29|| align=right|3,654||MBA||7. november 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(18526)||1996 VB30|| align=right|15,1|| align=right|2,431|| align=right|0,237|| align=right|2,62|| align=right|3,790||MBA||7. november 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(18527)||1996 VJ30|| align=right|13,7|| align=right|2,401|| align=right|0,145|| align=right|5,45|| align=right|3,719||MBA||7. november 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(18528)||1996 VX30|| align=right|15,3|| align=right|2,542|| align=right|0,193|| align=right|9,84|| align=right|4,053||MBA||2. november 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(18529)||1996 WK3|| align=right|15,2|| align=right|2,347|| align=right|0,156|| align=right|4,07|| align=right|3,596||MBA||28. november 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(18530)||1996 XS1|| align=right|13,8|| align=right|2,700|| align=right|0,135|| align=right|4,37|| align=right|4,436||MBA||2. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|[[18531 StrakoNica]]||1996 XM2|| align=right|14,6|| align=right|2,213|| align=right|0,240|| align=right|5,01|| align=right|3,291||MBA||4. december 1996||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(18532)||1996 XW2|| align=right|14,3|| align=right|2,668|| align=right|0,125|| align=right|13,16|| align=right|4,357||MBA||3. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18533)||1996 XJ6|| align=right|14,7|| align=right|2,445|| align=right|0,227|| align=right|7,40|| align=right|3,823||MBA||3. december 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(18534)||1996 XE12|| align=right|14,3|| align=right|2,901|| align=right|0,110|| align=right|2,58|| align=right|4,941||MBA||4. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(18535)||1996 XQ13|| align=right|13,8|| align=right|2,630|| align=right|0,120|| align=right|11,54|| align=right|4,265||MBA||9. december 1996||Kleť||Klet
|-
|(18536)||1996 XN15|| align=right|14,8|| align=right|2,782|| align=right|0,082|| align=right|3,03|| align=right|4,638||MBA||10. december 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(18537)||1996 XH18|| align=right|13,6|| align=right|2,775|| align=right|0,160|| align=right|10,29|| align=right|4,623||MBA||7. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(18538)||1996 XY18|| align=right|14,1|| align=right|2,448|| align=right|0,167|| align=right|2,90|| align=right|3,828||MBA||6. december 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(18539)||1996 XX30|| align=right|14,1|| align=right|2,600|| align=right|0,213|| align=right|3,66|| align=right|4,193||MBA||14. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18540)||1996 XK31|| align=right|14,3|| align=right|2,678|| align=right|0,254|| align=right|3,09|| align=right|4,382||MBA||14. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18541)||1996 YA1|| align=right|14,4|| align=right|2,917|| align=right|0,023|| align=right|3,46|| align=right|4,981||MBA||20. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|18542 Broglio||1996 YP3|| align=right|13,8|| align=right|2,583|| align=right|0,065|| align=right|15,01|| align=right|4,150||MBA||29. december 1996||Sormano||A. Testa; F. Manca
|-
|(18543)||1997 AE|| align=right|13,6|| align=right|2,718|| align=right|0,128|| align=right|7,48|| align=right|4,480||MBA||2. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18544)||1997 AA2|| align=right|13,7|| align=right|2,684|| align=right|0,140|| align=right|2,83|| align=right|4,397||MBA||3. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18545)||1997 AO2|| align=right|13,4|| align=right|2,979|| align=right|0,072|| align=right|11,81|| align=right|5,142||MBA||3. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18546)||1997 AP4|| align=right|13,9|| align=right|2,426|| align=right|0,153|| align=right|1,51|| align=right|3,779||MBA||6. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18547)||1997 AU5|| align=right|13,4|| align=right|2,978|| align=right|0,046|| align=right|9,62|| align=right|5,137||MBA||7. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|18548 Christoffel||1997 AN12|| align=right|14,6|| align=right|2,577|| align=right|0,040|| align=right|7,39|| align=right|4,136||MBA||10. januar 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(18549)||1997 AD13|| align=right|14,0|| align=right|2,594|| align=right|0,252|| align=right|12,15|| align=right|4,176||MBA||11. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|18550 Maoyisheng||1997 AN14|| align=right|13,7|| align=right|3,001|| align=right|0,042|| align=right|6,78|| align=right|5,197||MBA||9. januar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(18551)||1997 AQ17|| align=right|13,9|| align=right|2,800|| align=right|0,200|| align=right|5,47|| align=right|4,685||MBA||13. januar 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(18552)||1997 AM21|| align=right|14,1|| align=right|2,769|| align=right|0,109|| align=right|10,19|| align=right|4,606||MBA||13. januar 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(18553)||1997 AZ21|| align=right|13,6|| align=right|3,121|| align=right|0,128|| align=right|1,04|| align=right|5,512||MBA||6. januar 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(18554)||1997 BO1|| align=right|13,0|| align=right|2,970|| align=right|0,087|| align=right|2,40|| align=right|5,119||MBA||29. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|18555 Courant||1997 CN4|| align=right|14,8|| align=right|2,832|| align=right|0,038|| align=right|1,25|| align=right|4,766||MBA||4. februar 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|18556 Battiato||1997 CC7|| align=right|13,6|| align=right|3,057|| align=right|0,012|| align=right|10,14|| align=right|5,344||MBA||7. februar 1997||Sormano||P. Sicoli; F. Manca
|-
|(18557)||1997 CQ11|| align=right|14,1|| align=right|2,872|| align=right|0,030|| align=right|1,34|| align=right|4,866||MBA||3. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(18558)||1997 CO19|| align=right|13,7|| align=right|3,147|| align=right|0,096|| align=right|6,32|| align=right|5,581||MBA||6. februar 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(18559)||1997 EN2|| align=right|13,6|| align=right|3,140|| align=right|0,108|| align=right|10,29|| align=right|5,563||MBA||4. marec 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|18560 Coxeter||1997 EO7|| align=right|12,9|| align=right|3,157|| align=right|0,179|| align=right|9,28|| align=right|5,609||MBA||7. marec 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(18561)||1997 EY34|| align=right|14,6|| align=right|2,899|| align=right|0,090|| align=right|3,15|| align=right|4,936||MBA||4. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18562)||1997 EK54|| align=right|13,7|| align=right|3,211|| align=right|0,084|| align=right|1,62|| align=right|5,752||MBA||8. marec 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18563)||1997 FC3|| align=right|14,3|| align=right|2,928|| align=right|0,134|| align=right|00,87|| align=right|5,010||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18564)||1997 GO6|| align=right|13,7|| align=right|3,113|| align=right|0,108|| align=right|00,11|| align=right|5,491||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18565)||1997 GP35|| align=right|14,1|| align=right|3,098|| align=right|0,127|| align=right|4,97|| align=right|5,453||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18566)||1997 RS3|| align=right|13,8|| align=right|3,050|| align=right|0,104|| align=right|5,10|| align=right|5,327||MBA||1. september 1997||Caussols||ODAS
|-
|18567 Segenthau||1997 SS4|| align=right|14,4|| align=right|2,779|| align=right|0,066|| align=right|3,36|| align=right|4,631||MBA||27. september 1997||Starkenburg||Starkenburg
|-
|18568 Thuillot||1997 TL2|| align=right|12,2|| align=right|3,136|| align=right|0,069|| align=right|21,85|| align=right|5,553||MBA||3. oktober 1997||Caussols||ODAS
|-
|(18569)||1997 UC11|| align=right|13,8|| align=right|2,362|| align=right|0,209|| align=right|23,22|| align=right|3,629||MBA||26. oktober 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(18570)||1997 VB6|| align=right|15,3|| align=right|2,190|| align=right|0,114|| align=right|1,84|| align=right|3,240||MBA||9. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18571)||1997 WQ21|| align=right|13,3|| align=right|2,474|| align=right|0,183|| align=right|12,13|| align=right|3,891||MBA||30. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|18572 Rocher||1997 WQ22|| align=right|15,4|| align=right|2,263|| align=right|0,177|| align=right|1,83|| align=right|3,403||MBA||28. november 1997||Caussols||ODAS
|-
|(18573)||1997 WM23|| align=right|14,2|| align=right|2,837|| align=right|0,096|| align=right|3,27|| align=right|4,778||MBA||28. november 1997||Caussols||ODAS
|-
|18574 Jeansimon||1997 WO23|| align=right|14,8|| align=right|2,753|| align=right|0,127|| align=right|7,66|| align=right|4,568||MBA||28. november 1997||Caussols||ODAS
|-
|(18575)||1997 WS31|| align=right|15,5|| align=right|2,257|| align=right|0,093|| align=right|7,62|| align=right|3,391||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18576)||1997 WA42|| align=right|15,0|| align=right|2,178|| align=right|0,123|| align=right|6,61|| align=right|3,213||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18577)||1997 XH|| align=right|14,3|| align=right|2,228|| align=right|0,143|| align=right|5,62|| align=right|3,325||MBA||3. december 1997||Caussols||ODAS
|-
|(18578)||1997 XP|| align=right|14,9|| align=right|2,240|| align=right|0,191|| align=right|8,37|| align=right|3,351||MBA||3. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|18579 Duongtuyenvu||1997 XY6|| align=right|14,5|| align=right|2,602|| align=right|0,149|| align=right|00,81|| align=right|4,197||MBA||5. december 1997||Caussols||ODAS
|-
|(18580)||1997 XN8|| align=right|14,7|| align=right|2,230|| align=right|0,086|| align=right|3,61|| align=right|3,329||MBA||7. december 1997||Caussols||ODAS
|-
|18581 Batllo||1997 XV8|| align=right|14,1|| align=right|2,357|| align=right|0,048|| align=right|6,70|| align=right|3,617||MBA||7. december 1997||Caussols||ODAS
|-
|(18582)||1997 XK9|| align=right|13,1|| align=right|1,859|| align=right|0,068|| align=right|21,33|| align=right|2,534||MBA||4. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(18583)||1997 XN10|| align=right|15,5|| align=right|2,427|| align=right|0,175|| align=right|3,09|| align=right|3,779||MBA||7. december 1997||Cima Ekar||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(18584)||1997 YB2|| align=right|15,4|| align=right|2,232|| align=right|0,108|| align=right|1,86|| align=right|3,333||MBA||21. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18585)||1997 YE2|| align=right|14,7|| align=right|2,196|| align=right|0,107|| align=right|5,62|| align=right|3,254||MBA||21. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18586)||1997 YD3|| align=right|13,8|| align=right|2,474|| align=right|0,176|| align=right|6,49|| align=right|3,890||MBA||24. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18587)||1997 YR5|| align=right|14,8|| align=right|2,247|| align=right|0,064|| align=right|3,70|| align=right|3,367||MBA||25. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18588)||1997 YO9|| align=right|14,7|| align=right|2,439|| align=right|0,091|| align=right|6,45|| align=right|3,808||MBA||25. december 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(18589)||1997 YL10|| align=right|15,1|| align=right|2,247|| align=right|0,130|| align=right|3,20|| align=right|3,369||MBA||28. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18590)||1997 YO10|| align=right|12,1|| align=right|2,291|| align=right|0,132|| align=right|6,21|| align=right|3,466||MBA||28. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18591)||1997 YT11|| align=right|13,3|| align=right|2,623|| align=right|0,081|| align=right|14,56|| align=right|4,247||MBA||30. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18592)||1997 YO18|| align=right|15,3|| align=right|2,485|| align=right|0,147|| align=right|6,98|| align=right|3,918||MBA||24. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(18593)||1998 AG11|| align=right|15,1|| align=right|2,440|| align=right|0,080|| align=right|2,88|| align=right|3,811||MBA||5. januar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(18594)||1998 BJ|| align=right|14,9|| align=right|2,235|| align=right|0,190|| align=right|6,36|| align=right|3,340||MBA||16. januar 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(18595)||1998 BR1|| align=right|13,8|| align=right|2,368|| align=right|0,258|| align=right|5,84|| align=right|3,643||MBA||19. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|18596 Superbus||1998 BA4|| align=right|16,0|| align=right|2,375|| align=right|0,117|| align=right|3,35|| align=right|3,660||MBA||21. januar 1998||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(18597)||1998 BE8|| align=right|14,6|| align=right|2,206|| align=right|0,154|| align=right|4,06|| align=right|3,275||MBA||25. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18598)||1998 BH8|| align=right|13,3|| align=right|2,674|| align=right|0,129|| align=right|11,05|| align=right|4,371||MBA||25. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18599)||1998 BK8|| align=right|15,3|| align=right|2,281|| align=right|0,097|| align=right|3,57|| align=right|3,445||MBA||25. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18600)||1998 BK10|| align=right|14,4|| align=right|2,554|| align=right|0,232|| align=right|6,91|| align=right|4,082||MBA||24. januar 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|18601 Zafar||1998 BL11|| align=right|15,5|| align=right|2,409|| align=right|0,150|| align=right|3,24|| align=right|3,738||MBA||23. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18602 Lagillespie||1998 BX12|| align=right|14,3|| align=right|2,425|| align=right|0,128|| align=right|3,69|| align=right|3,775||MBA||23. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18603)||1998 BM25|| align=right|14,7|| align=right|2,312|| align=right|0,136|| align=right|5,96|| align=right|3,515||MBA||28. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18604)||1998 BK26|| align=right|15,7|| align=right|2,228|| align=right|0,155|| align=right|5,83|| align=right|3,325||MBA||28. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|18605 Jacqueslaskar||1998 BL26|| align=right|15,2|| align=right|2,741|| align=right|0,033|| align=right|3,03|| align=right|4,537||MBA||28. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(18606)||1998 BS33|| align=right|14,5|| align=right|2,466|| align=right|0,136|| align=right|6,43|| align=right|3,871||MBA||31. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18607)||1998 BT33|| align=right|14,2|| align=right|2,337|| align=right|0,155|| align=right|6,08|| align=right|3,572||MBA||31. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18608)||1998 BU45|| align=right|15,3|| align=right|2,381|| align=right|0,154|| align=right|1,66|| align=right|3,672||MBA||25. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(18609)||1998 BN48|| align=right|13,7|| align=right|2,290|| align=right|0,140|| align=right|5,72|| align=right|3,465||MBA||30. januar 1998||Geisei||T. Seki
|-
|18610 Arthurdent||1998 CC2|| align=right|14,4|| align=right|2,549|| align=right|0,213|| align=right|5,58|| align=right|4,069||MBA||7. februar 1998||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(18611)||1998 CB3|| align=right|14,7|| align=right|2,446|| align=right|0,195|| align=right|2,44|| align=right|3,824||MBA||6. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18612)||1998 CK3|| align=right|14,3|| align=right|2,461|| align=right|0,141|| align=right|2,36|| align=right|3,860||MBA||6. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18613)||1998 DR|| align=right|14,6|| align=right|2,748|| align=right|0,171|| align=right|6,29|| align=right|4,555||MBA||19. februar 1998||Kleť||Klet
|-
|(18614)||1998 DN2|| align=right|14,2|| align=right|2,644|| align=right|0,118|| align=right|28,50|| align=right|4,300||MBA||20. februar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(18615)||1998 DJ5|| align=right|14,0|| align=right|2,570|| align=right|0,166|| align=right|12,98|| align=right|4,119||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(18616)||1998 DR5|| align=right|13,3|| align=right|2,624|| align=right|0,178|| align=right|14,76|| align=right|4,249||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|18617 Puntel||1998 DY9|| align=right|13,9|| align=right|2,141|| align=right|0,065|| align=right|3,09|| align=right|3,132||MBA||24. februar 1998||Les Tardieux||M. Boeuf
|-
|(18618)||1998 DD10|| align=right|14,4|| align=right|2,232|| align=right|0,046|| align=right|5,65|| align=right|3,335||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(18619)||1998 DG10|| align=right|14,7|| align=right|2,281|| align=right|0,127|| align=right|4,63|| align=right|3,444||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(18620)||1998 DS10|| align=right|16,1|| align=right|2,282|| align=right|0,331|| align=right|3,02|| align=right|3,448||MBA||24. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(18621)||1998 DD12|| align=right|15,4|| align=right|2,424|| align=right|0,098|| align=right|7,10|| align=right|3,774||MBA||23. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(18622)||1998 DN13|| align=right|13,8|| align=right|2,807|| align=right|0,131|| align=right|3,58|| align=right|4,701||MBA||25. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|18623 Pises||1998 DR13|| align=right|14,3|| align=right|2,841|| align=right|0,027|| align=right|2,72|| align=right|4,787||MBA||27. februar 1998||Pises||Pises
|-
|18624 Prévert||1998 DV13|| align=right|13,5|| align=right|3,115|| align=right|0,053|| align=right|19,05|| align=right|5,496||MBA||27. februar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(18625)||1998 DZ13|| align=right|15,6|| align=right|2,284|| align=right|0,186|| align=right|1,60|| align=right|3,452||MBA||27. februar 1998||Caussols||ODAS
|-
|18626 Michaelcarr||1998 DO23|| align=right|14,7|| align=right|1,914|| align=right|0,086|| align=right|19,85|| align=right|2,647||MBA||27. februar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(18627)||1998 DH33|| align=right|13,8|| align=right|2,370|| align=right|0,074|| align=right|9,33|| align=right|3,648||MBA||27. februar 1998||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(18628)||1998 DJ33|| align=right|14,8|| align=right|2,275|| align=right|0,109|| align=right|5,77|| align=right|3,431||MBA||27. februar 1998||Cima Ekar||G. Forti; M. Tombelli
|-
|(18629)||1998 DZ33|| align=right|14,7|| align=right|2,578|| align=right|0,145|| align=right|12,18|| align=right|4,139||MBA||27. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18630)||1998 DT34|| align=right|15,2|| align=right|2,222|| align=right|0,184|| align=right|5,37|| align=right|3,311||MBA||27. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18631)||1998 DQ35|| align=right|13,1|| align=right|2,667|| align=right|0,144|| align=right|11,70|| align=right|4,355||MBA||27. februar 1998||Cima Ekar||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(18632)||1998 DN37|| align=right|14,5|| align=right|2,932|| align=right|0,128|| align=right|3,82|| align=right|5,021||MBA||28. februar 1998||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(18633)||1998 EU|| align=right|14,1|| align=right|3,156|| align=right|0,015|| align=right|9,13|| align=right|5,607||MBA||2. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|18634 Champigneulles||1998 EQ1|| align=right|14,4|| align=right|2,667|| align=right|0,091|| align=right|14,37|| align=right|4,355||MBA||2. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|18635 Frouard||1998 EX1|| align=right|14,7|| align=right|2,542|| align=right|0,181|| align=right|00,77|| align=right|4,051||MBA||2. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|18636 Villedepompey||1998 EF2|| align=right|14,5|| align=right|2,914|| align=right|0,048|| align=right|2,57|| align=right|4,975||MBA||2. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|18637 Liverdun||1998 EJ2|| align=right|14,9|| align=right|2,686|| align=right|0,189|| align=right|12,03|| align=right|4,401||MBA||2. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|18638 Nouet||1998 EP3|| align=right|13,4|| align=right|2,650|| align=right|0,180|| align=right|9,42|| align=right|4,313||MBA||2. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(18639)||1998 ER8|| align=right|15,2|| align=right|2,693|| align=right|0,020|| align=right|2,52|| align=right|4,419||MBA||5. marec 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(18640)||1998 EF9|| align=right|13,4|| align=right|2,429|| align=right|0,296|| align=right|20,37|| align=right|3,785||MBA||7. marec 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(18641)||1998 EG10|| align=right|13,6|| align=right|2,358|| align=right|0,103|| align=right|7,16|| align=right|3,621||MBA||6. marec 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(18642)||1998 EF12|| align=right|15,2|| align=right|2,294|| align=right|0,155|| align=right|4,94|| align=right|3,474||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18643)||1998 EK12|| align=right|12,9|| align=right|2,703|| align=right|0,098|| align=right|10,39|| align=right|4,443||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18644)||1998 EX14|| align=right|13,9|| align=right|2,445|| align=right|0,071|| align=right|5,72|| align=right|3,823||MBA||2. marec 1998||Geisei||T. Seki
|-
|(18645)||1998 EM19|| align=right|13,9|| align=right|3,111|| align=right|0,148|| align=right|00,34|| align=right|5,487||MBA||3. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18646)||1998 ED21|| align=right|15,1|| align=right|2,363|| align=right|0,107|| align=right|8,90|| align=right|3,633||MBA||3. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|18647 Václavhübner||1998 FD2|| align=right|15,5|| align=right|2,539|| align=right|0,044|| align=right|3,72|| align=right|4,045||MBA||21. marec 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(18648)||1998 FW9|| align=right|16,3|| align=right|2,322|| align=right|0,183|| align=right|12,69|| align=right|3,537||MBA||24. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(18649)||1998 FU10|| align=right|14,0|| align=right|2,781|| align=right|0,142|| align=right|8,65|| align=right|4,638||MBA||24. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(18650)||1998 FX10|| align=right|14,2|| align=right|2,744|| align=right|0,019|| align=right|5,25|| align=right|4,545||MBA||24. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(18651)||1998 FP11|| align=right|14,3|| align=right|2,402|| align=right|0,114|| align=right|5,97|| align=right|3,721||MBA||22. marec 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(18652)||1998 FD15|| align=right|14,1|| align=right|2,306|| align=right|0,167|| align=right|2,31|| align=right|3,502||MBA||21. marec 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|18653 Christagünt||1998 FW15|| align=right|14,9|| align=right|2,387|| align=right|0,166|| align=right|10,46|| align=right|3,687||MBA||28. marec 1998||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(18654)||1998 FR22|| align=right|13,6|| align=right|2,593|| align=right|0,180|| align=right|14,33|| align=right|4,175||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18655)||1998 FS26|| align=right|13,6|| align=right|2,724|| align=right|0,079|| align=right|13,41|| align=right|4,495||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18656 Mergler||1998 FW29|| align=right|14,4|| align=right|2,367|| align=right|0,087|| align=right|6,51|| align=right|3,641||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18657)||1998 FE30|| align=right|14,0|| align=right|2,787|| align=right|0,063|| align=right|2,80|| align=right|4,653||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18658 Rajdev||1998 FX31|| align=right|15,3|| align=right|2,389|| align=right|0,186|| align=right|1,54|| align=right|3,691||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18659 Megangross||1998 FD33|| align=right|14,2|| align=right|2,760|| align=right|0,052|| align=right|2,19|| align=right|4,585||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18660)||1998 FL34|| align=right|14,0|| align=right|2,736|| align=right|0,013|| align=right|3,94|| align=right|4,525||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18661 Zoccoli||1998 FT34|| align=right|15,2|| align=right|2,488|| align=right|0,097|| align=right|6,01|| align=right|3,923||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18662 Erinwhite||1998 FV42|| align=right|14,4|| align=right|2,837|| align=right|0,025|| align=right|1,27|| align=right|4,779||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18663 Lynnta||1998 FW42|| align=right|15,0|| align=right|2,408|| align=right|0,108|| align=right|5,84|| align=right|3,735||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18664 Rafaelta||1998 FA43|| align=right|14,8|| align=right|2,977|| align=right|0,115|| align=right|1,11|| align=right|5,136||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18665 Sheenahayes||1998 FK49|| align=right|14,6|| align=right|2,616|| align=right|0,121|| align=right|2,24|| align=right|4,230||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18666)||1998 FT53|| align=right|13,3|| align=right|2,640|| align=right|0,177|| align=right|12,14|| align=right|4,289||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18667)||1998 FF62|| align=right|14,4|| align=right|2,708|| align=right|0,070|| align=right|10,85|| align=right|4,455||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18668 Gottesman||1998 FU62|| align=right|14,1|| align=right|2,766|| align=right|0,073|| align=right|1,49|| align=right|4,599||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18669 Lalitpatel||1998 FP63|| align=right|14,7|| align=right|3,100|| align=right|0,132|| align=right|2,94|| align=right|5,456||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18670 Shantanugaur||1998 FM64|| align=right|14,1|| align=right|3,111|| align=right|0,134|| align=right|1,22|| align=right|5,488||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18671 Zacharyrice||1998 FX64|| align=right|14,4|| align=right|2,463|| align=right|0,110|| align=right|5,38|| align=right|3,864||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18672 Ashleyamini||1998 FY65|| align=right|14,5|| align=right|2,578|| align=right|0,076|| align=right|1,50|| align=right|4,139||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18673)||1998 FH66|| align=right|13,8|| align=right|3,247|| align=right|0,096|| align=right|00,22|| align=right|5,850||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18674)||1998 FG69|| align=right|12,5|| align=right|2,990|| align=right|0,114|| align=right|10,22|| align=right|5,169||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18675 Amiamini||1998 FJ70|| align=right|14,1|| align=right|2,638|| align=right|0,099|| align=right|2,66|| align=right|4,285||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18676 Zdeňkaplavcová||1998 FE73|| align=right|14,9|| align=right|2,612|| align=right|0,080|| align=right|4,91|| align=right|4,221||MBA||30. marec 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(18677)||1998 FZ83|| align=right|12,8|| align=right|2,747|| align=right|0,156|| align=right|9,52|| align=right|4,553||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18678)||1998 FS85|| align=right|13,8|| align=right|2,751|| align=right|0,060|| align=right|4,96|| align=right|4,561||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18679 Heatherenae||1998 FW102|| align=right|14,5|| align=right|2,267|| align=right|0,091|| align=right|5,13|| align=right|3,412||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18680 Weirather||1998 FS103|| align=right|15,5|| align=right|2,366|| align=right|0,077|| align=right|6,30|| align=right|3,638||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18681 Caseylipp||1998 FW103|| align=right|15,0|| align=right|2,351|| align=right|0,102|| align=right|6,77|| align=right|3,604||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18682)||1998 FH107|| align=right|13,6|| align=right|2,986|| align=right|0,093|| align=right|8,44|| align=right|5,158||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18683)||1998 FB111|| align=right|13,5|| align=right|3,116|| align=right|0,185|| align=right|7,21|| align=right|5,500||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18684)||1998 FW116|| align=right|13,5|| align=right|2,990|| align=right|0,118|| align=right|10,05|| align=right|5,169||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18685)||1998 FL117|| align=right|14,5|| align=right|2,548|| align=right|0,091|| align=right|13,25|| align=right|4,066||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18686)||1998 FZ119|| align=right|13,3|| align=right|2,815|| align=right|0,080|| align=right|3,62|| align=right|4,721||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18687)||1998 FA120|| align=right|13,5|| align=right|3,016|| align=right|0,095|| align=right|9,92|| align=right|5,237||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18688)||1998 FA123|| align=right|14,2|| align=right|3,208|| align=right|0,140|| align=right|3,34|| align=right|5,746||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18689 Rodrick||1998 FR124|| align=right|14,2|| align=right|2,833|| align=right|0,085|| align=right|2,56|| align=right|4,767||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18690)||1998 GB10|| align=right|13,3|| align=right|3,042|| align=right|0,059|| align=right|24,18|| align=right|5,304||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18691)||1998 HE1|| align=right|13,6|| align=right|3,199|| align=right|0,121|| align=right|7,68|| align=right|5,721||MBA||17. april 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(18692)||1998 HJ14|| align=right|13,7|| align=right|3,067|| align=right|0,093|| align=right|11,84|| align=right|5,370||MBA||22. april 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(18693)||1998 HS19|| align=right|14,5|| align=right|2,444|| align=right|0,123|| align=right|6,31|| align=right|3,821||MBA||29. april 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(18694)||1998 HQ24|| align=right|14,3|| align=right|2,792|| align=right|0,136|| align=right|3,89|| align=right|4,664||MBA||23. april 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(18695)||1998 HH27|| align=right|14,4|| align=right|2,778|| align=right|0,086|| align=right|4,59|| align=right|4,628||MBA||21. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(18696)||1998 HB34|| align=right|13,5|| align=right|2,993|| align=right|0,114|| align=right|10,73|| align=right|5,178||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18697 Kathanson||1998 HB39|| align=right|14,4|| align=right|3,109|| align=right|0,128|| align=right|1,20|| align=right|5,481||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18698 Racharles||1998 HX39|| align=right|15,5|| align=right|2,423|| align=right|0,101|| align=right|2,99|| align=right|3,771||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18699 Quigley||1998 HL45|| align=right|14,5|| align=right|2,762|| align=right|0,027|| align=right|3,92|| align=right|4,590||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18700)||1998 HK54|| align=right|13,8|| align=right|2,976|| align=right|0,069|| align=right|9,84|| align=right|5,134||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18701)||1998 HB57|| align=right|13,7|| align=right|3,020|| align=right|0,059|| align=right|6,96|| align=right|5,246||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18702 Sadowski||1998 HG68|| align=right|14,6|| align=right|2,554|| align=right|0,182|| align=right|4,21|| align=right|4,082||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18703)||1998 HN68|| align=right|14,1|| align=right|3,213|| align=right|0,110|| align=right|3,27|| align=right|5,758||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18704 Brychristian||1998 HF87|| align=right|14,1|| align=right|3,062|| align=right|0,033|| align=right|6,02|| align=right|5,357||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18705)||1998 HX88|| align=right|13,9|| align=right|3,258|| align=right|0,125|| align=right|1,64|| align=right|5,881||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18706)||1998 HV93|| align=right|13,4|| align=right|3,079|| align=right|0,048|| align=right|3,30|| align=right|5,403||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18707 Annchi||1998 HO96|| align=right|14,1|| align=right|2,557|| align=right|0,186|| align=right|6,86|| align=right|4,088||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18708 Danielappel||1998 HT97|| align=right|14,2|| align=right|3,043|| align=right|0,061|| align=right|7,32|| align=right|5,308||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18709 Laurawong||1998 HE99|| align=right|14,7|| align=right|2,635|| align=right|0,027|| align=right|8,24|| align=right|4,276||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18710)||1998 HF100|| align=right|13,3|| align=right|2,670|| align=right|0,152|| align=right|4,68|| align=right|4,362||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18711)||1998 HL100|| align=right|14,7|| align=right|2,670|| align=right|0,114|| align=right|12,79|| align=right|4,362||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18712)||1998 HN108|| align=right|13,6|| align=right|2,772|| align=right|0,178|| align=right|9,32|| align=right|4,614||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18713)||1998 HM114|| align=right|13,8|| align=right|3,059|| align=right|0,081|| align=right|10,87|| align=right|5,349||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18714)||1998 HQ114|| align=right|14,3|| align=right|3,061|| align=right|0,095|| align=right|12,41|| align=right|5,356||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18715)||1998 HE121|| align=right|12,9|| align=right|3,004|| align=right|0,085|| align=right|11,74|| align=right|5,207||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18716)||1998 HV121|| align=right|13,2|| align=right|3,026|| align=right|0,101|| align=right|10,95|| align=right|5,264||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18717)||1998 HZ127|| align=right|15,0|| align=right|3,201|| align=right|0,119|| align=right|00,97|| align=right|5,726||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18718)||1998 HJ128|| align=right|13,2|| align=right|2,604|| align=right|0,095|| align=right|14,59|| align=right|4,202||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18719)||1998 HH138|| align=right|13,7|| align=right|2,982|| align=right|0,042|| align=right|11,00|| align=right|5,150||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18720 Jerryguo||1998 HP145|| align=right|14,1|| align=right|3,156|| align=right|0,158|| align=right|9,67|| align=right|5,607||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18721)||1998 HC146|| align=right|14,0|| align=right|3,205|| align=right|0,057|| align=right|7,20|| align=right|5,736||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18722)||1998 HF148|| align=right|13,5|| align=right|3,197|| align=right|0,071|| align=right|2,23|| align=right|5,717||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18723)||1998 JO1|| align=right|13,3|| align=right|3,241|| align=right|0,138|| align=right|2,08|| align=right|5,834||MBA||1. maj 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(18724)||1998 JV1|| align=right|13,0|| align=right|3,176|| align=right|0,085|| align=right|7,42|| align=right|5,658||MBA||1. maj 1998||Haleakala||NEAT
|-
|18725 Atacama||1998 JL3|| align=right|12,8|| align=right|2,759|| align=right|0,133|| align=right|8,82|| align=right|4,583||MBA||2. maj 1998||Caussols||ODAS
|-
|(18726)||1998 KC2|| align=right|15,3|| align=right|2,362|| align=right|0,315|| align=right|20,90|| align=right|3,629||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18727)||1998 KW3|| align=right|13,7|| align=right|3,139|| align=right|0,104|| align=right|5,38|| align=right|5,562||MBA||22. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18728)||1998 KZ3|| align=right|13,9|| align=right|2,695|| align=right|0,195|| align=right|5,43|| align=right|4,424||MBA||22. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18729)||1998 KJ4|| align=right|14,5|| align=right|2,933|| align=right|0,088|| align=right|3,45|| align=right|5,023||MBA||22. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18730)||1998 KV7|| align=right|14,3|| align=right|2,965|| align=right|0,053|| align=right|2,93|| align=right|5,104||MBA||23. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|18731 Vilʹbakirov||1998 KW7|| align=right|12,5|| align=right|3,037|| align=right|0,043|| align=right|8,97|| align=right|5,293||MBA||23. maj 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18732)||1998 KP19|| align=right|12,7|| align=right|3,250|| align=right|0,098|| align=right|22,95|| align=right|5,858||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18733)||1998 KV31|| align=right|13,7|| align=right|2,870|| align=right|0,036|| align=right|13,52|| align=right|4,862||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|18734 Darboux||1998 MY1|| align=right|14,7|| align=right|2,647|| align=right|0,114|| align=right|11,35|| align=right|4,306||MBA||20. junij 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(18735)||1998 MH46|| align=right|13,9|| align=right|3,013|| align=right|0,151|| align=right|00,32|| align=right|5,228||MBA||23. junij 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18736)||1998 NU|| align=right|16,1|| align=right|2,355|| align=right|0,488|| align=right|2,86|| align=right|3,612||AMR||2. julij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|18737 Aliciaworley||1998 QP79|| align=right|14,3|| align=right|2,283|| align=right|0,101|| align=right|8,38|| align=right|3,448||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18738)||1998 SN22|| align=right|13,6|| align=right|2,685|| align=right|0,102|| align=right|13,06|| align=right|4,400||MBA||23. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|18739 Larryhu||1998 SH79|| align=right|14,7|| align=right|2,290|| align=right|0,152|| align=right|4,73|| align=right|3,464||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18740)||1998 VH31|| align=right|14,7|| align=right|2,341|| align=right|0,211|| align=right|1,92|| align=right|3,581||MBA||14. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18741)||1998 WB6|| align=right|13,8|| align=right|2,271|| align=right|0,089|| align=right|5,94|| align=right|3,421||MBA||18. november 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(18742)||1998 XX30|| align=right|13,9|| align=right|2,622|| align=right|0,205|| align=right|5,70|| align=right|4,244||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(18743)||1998 YD5|| align=right|12,6|| align=right|3,220|| align=right|0,129|| align=right|19,12|| align=right|5,778||MBA||18. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(18744)||1999 AU|| align=right|13,2|| align=right|2,356|| align=right|0,148|| align=right|12,80|| align=right|3,615||MBA||7. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|18745 San Pedro||1999 BJ14|| align=right|12,6|| align=right|2,601|| align=right|0,106|| align=right|15,00|| align=right|4,194||MBA||23. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(18746)||1999 FT20|| align=right|15,9|| align=right|2,438|| align=right|0,286|| align=right|4,33|| align=right|3,805||MBA||19. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|18747 Lexcen||1999 FN21|| align=right|15,7|| align=right|2,169|| align=right|0,121|| align=right|3,32|| align=right|3,194||MBA||26. marec 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(18748)||1999 GV|| align=right|15,0|| align=right|2,204|| align=right|0,017|| align=right|7,47|| align=right|3,271||MBA||5. april 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(18749)||1999 GA8|| align=right|16,5|| align=right|2,219|| align=right|0,096|| align=right|3,92|| align=right|3,306||MBA||9. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(18750)||1999 GA9|| align=right|15,0|| align=right|2,603|| align=right|0,239|| align=right|5,64|| align=right|4,200||MBA||10. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov